Il Minor Planet Center gli accredita la scoperta di due asteroidi, effettuate tra il 1997 e il 1998, entrambe in collaborazione con Philippe Dupouy.

Note 

Scopritori di asteroidi